Генрих Вильгельм Ган ():

  — немецкий книгоиздатель, основатель ганноверской книготорговой фирмы  (1792).
  — немецкий книгоиздатель, сын предыдущего.
 Примечания